Алексе́й Вита́льевич Саве́льев (10 апреля 1977, Москва) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Известен по своим выступлениям за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи».

Дебютировал в высшей лиге 6 ноября 1994 года, выйдя на замену за «Торпедо» на 70-й минуте домашнего матча заключительного тура чемпионата-1994 против «Уралмаша» (1:0).

Сыграл десять матчей за олимпийскую сборную России, в которых забил три мяча..

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 1998
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1999

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Нара»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Динамо» Воронеж
Игроки ФК «Дмитров»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Волга» Тверь